Elipsocus är ett släkte av insekter som beskrevs av Hagen 1866. Elipsocus ingår i familjen fransgaffelstövsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Fransgaffelstövsländor
Elipsocus